Камерные хоры России. Список наиболее известных камерных хоров России (на 2010 год).

 Воронежский камерный хор (орг. 1976), руководитель — Шепель Олег Александрович.
 Государственный Русский камерный хор, руководитель Максимов Валерий.
 Государственный камерный хор «Алания» Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ (организован в 1981 г., руководитель — Агунда Кокойти)
 Екатеринбургский муниципальный хор «Доместик», руководитель — Козлов Максим Петрович.
 Женский камерный хор "Quellen", руководитель - Жукова Елена Юрьевна
 Ижевский муниципальный камерный хор им. П. И. Чайковского, руководитель — Иванов Максим Александрович.
Камерный хор "Апрель", город Самара (орг. 2004), руководитель - профессор Платонова Марина Львовна
 Камерный хор «Виват» (орг. 1979), руководитель — Журавленко Игорь Андреевич.
 Камерный хор «Lege artis» (лат. «По правилам искусства»; организован в 1987, Санкт-Петербург), руководитель — Абальян Борис Георгиевич.
 Камерный хор Смольного собора (орг. 1989, Санкт-Петербург), рук. Кротман Эдуард Евгеньевич.
 Камерный хор «Нево» (орг. 1990, Ленинградская область), руководитель — Панков Игорь Владимирович.
 Камерный хор Кузбасса, руководитель — Шабалина Ольга.
 Камерный хор Московской консерватории — создан по инициативе профессора А. С. Соколова в декабре 1994 года дирижёром Борисом Тевлиным.
 Камерный хор Новосибирской областной филармонии (орг. 1981), руководитель — Юдин Игорь Викторович.
 Краснодарский камерный хор, руководитель — Яковлев Вячеслав Михайлович.
 Молодёжный камерный хор Санкт-Петербурга (орг. 1992), руководитель — Хуторецкая Юлия Аркадьевна.
 Московский государственный академический камерный хор (орг. 1974), руководитель — Минин Владимир Николаевич.
 Московский мужской камерный хор, руководитель — Рыбин Валерий Михайлович.
 Московский Новый хор (орг. 1991), руководитель — Растворова Елена Леонидовна.
 Мужской хор Новоспасского монастыря г. Москвы (орг. 1991), руководитель, регент — .
 Мужской камерный хор г. Комсомольска-на-Амуре (орг. 1994), руководитель - Гизатулина Оксана Рашитовна.
 Оренбургский муниципальный камерный хор, руководитель - Ольга Серебрийская
 Петербургский камерный хор (орг. 1977), руководитель — Корнев Николай Николаевич
 Ростовский камерный хор (орг. 1970), руководитель Васильев Юрий Иванруководительович.
 Тамбовский камерный хор (орг. 1993), руководитель — Козляков Владимир Васильевич.
 Государственный камерный хор Республики Татарстан (орг. 2007), руководитель — Таминдарова Миляуша Амировна.
 Уральский камерный хор, рук. Новик Владислав Адамович.
 Челябинский государственный камерный хор (орг. 1974), руководитель — Валерий Васильевич Михальченко.
 Царскосельский камерный хор "Петербургские серенады", руководитель — Егор Лосев.
 Ярославский камерный хор «Глас» (орг. 1989), руководитель — Тришин Валерий Алексеевич.
 Камерный хор Астраханской государственной филармонии (орг. 2010), руководитель — Татьяна Владимировна Рекичинская.

Литература 
 Камерные хоры // Романовский Н. В. Хоровой словарь: — М.: Музыка, 2005. — 230 с.